

Astronomia
 132 Aethra (in italiano Etra) – asteroide della fascia principale

Geografia
Stati Uniti d'America
 Etra – frazione di East Windsor (contea di Mercer, New Jersey)

Mitologia greca
 Etra – figlia di Pitteo, moglie di Egeo e madre di Teseo
 Etra – moglie di Falanto, fondatore di Taranto
 Etra – una delle Oceanine, madre delle Iadi
 Etra – titanide che in alcune fonti sostituisce Teia come moglie di Iperione e madre di Helios, Eos e Selene

Pagine correlate
Aethra